Veronika Mayerhofer (ur. 10 lipca 1992 w Bad Gastein) – austriacka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SC Bad Gastein-Salzburg.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Veronika Mayerhofer pojawiła się w styczniu 2008 roku, podczas zawodów juniorskich w niemieckim Oberstdorfie, gdzie zajęła 19. miejsce w biegu łączonym na 10 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 29 grudnia 2012 roku podczas Tour de Ski w Oberhofie, gdzie zajęła 73. na dystansie 3 km stylem dowolnym, nie ukończyła tej imprezy.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Mistrzostwa świata juniorów U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na stronie FIS 

Austriaccy biegacze narciarscy
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1992